Сте́рлядь () — рыба семейства осетровых, обитающая в крупных реках Европы, впадающих в Чёрное, Азовское и Каспийское моря, а также Сибири вплоть до Енисея на востоке. Проходные популяции, мигрировавшие между пресными и солёными водами, были полностью уничтожены. Включена в Красную книгу МСОП как «вымирающий вид»; занесена в Приложение II CITES и Красную книгу России. Длина тела достигает 125 см, масса — до 16 кг. Вылов, как любительский, так и промышленный, в России запрещён во всём Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах (как и всех видов осетровых). Лицензированный лов разрешен в некоторых реках Западной Сибири, а также в реках Северного рыбохозяйственного бассейна. Объект аквакультуры.

Характеристика 
Среди других осетровых отличается наиболее ранним наступлением половой зрелости: самцы впервые нерестятся в возрасте 4—5 лет, самки — 7—8 лет. Плодовитость 4 тысячи — 140 тысяч икринок. Нерестится в мае, обычно в верховьях рек. Икра клейкая, откладывается на каменисто-галечниковый грунт. Она развивается около 4—5 дней.

Взрослые особи обычно достигают длины 40—60 см и массы 0,5—2 кг, иногда встречаются экземпляры массой 6—7 кг и даже до 16 кг.

Взрослые особи питаются преимущественно личинками хирономид, мелкими моллюсками и другими беспозвоночными (мизиды, гаммариды).

Осенью, в сентябре, собирается на глубоких участках рек (ямах), где проводит всю зиму в малоподвижном состоянии, не питаясь. Зарегулирование рек обычно улучшает условия откорма стерляди, но ухудшает условия её воспроизводства.

Предельный возраст стерляди около 30 лет.

Ценная промысловая рыба. Объект прудового и озёрного разведения. Самое известное блюдо из стерляди — стерляжья уха.

Благодаря скрещиванию этого вида с белугой был получен ценный для рыбного хозяйства гибрид под названием бестер.

Распространение 
Глобально обитает в реках бассейна Чёрного, Азовского и Каспийского морей, в бассейне рек Северная Двина, Обь, Енисей и Пясина, проникла в бассейн Ладожского и Онежского озёр.

Выпущена в реки: Неман, Западную Двину, Онегу, Печору, Амур, Оку, а также в ряд водохранилищ.

Также встречается:
 в бассейне Днепра в Смоленской (Днепр) и Брянской (Десна) областях;
 в бассейне Днестра и Прута в Молдавии;
 в бассейне Дона — на всём его протяжении от Ростовской до Тульской областей;
 в бассейне Урала в пределах Оренбургской области;
 в бассейне Суры в республиках Марий Эл, Чувашия и Мордовия, Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областях;
 в бассейне Камы — в пределах республик Удмуртия, Татарстан и Башкортостан, Пермского края и Кировской областей;
 в бассейне Кубани встречалась в пределах Краснодарского края;
 в бассейне Вятки — в Нолинском, Советском и Уржумском районах;
 В бассейне Енисея от устья Ангары ниже по течению.
 В бассейне Чёрного моря стерлядь и ранее была немногочисленна; в настоящее время в бассейнах рек Днепр и Дон изредка встречается единичными экземплярами.
 В бассейне реки Кубань эта рыба, вероятно, исчезла.
 В бассейне Каспийского моря (особенно в бассейне реки Волга) стерляди гораздо больше.
 В бассейне средней и верхней Камы её численность в 50—70-е годы XX века существенно сократилась и вид находился под угрозой исчезновения, но в 90-е годы появилась тенденция к росту численности, что, возможно, связано со снижением загрязнения вод в результате резкого сокращения промышленного производства и с прекращением лесосплава.
 В бассейне реки Сура по мнению ряда специалистов обитала аборигенная популяция стерляди. До 1969 года она была многочисленной, имела промысловое значение, но в 1969—1970 годах произошло почти полное её исчезновение и в последующие 15 лет отмечались лишь единичные экземпляры; в 1986—1987 годах наблюдался заход производителей из Волги, но в настоящее время вновь изредка регистрируются единичные экземпляры.
 В бассейне реки Волга встречается в районе Волгоградского, Угличского и Рыбинского водохранилищ.
 В бассейне реки Урал, особенно в российской части, редкий вид; в пределах Оренбургской области встречается единичными экземплярами.
 В бассейне Оби от слияния рек Бии и Катуни до Обской губы.
 Также встречается на среднем течении реки Иртыш (от Павлодара и ниже).
Главные факторы уменьшения численности — загрязнение рек промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками (стерлядь весьма чувствительна к загрязнению воды и содержанию в ней кислорода), браконьерский вылов, обмеление рек. Росту популяции стерляди препятствуют созданные на реках водохранилища, в которых стоячая вода хуже очищается (порой заболачивается) и хуже обогащается кислородом, а плотины многочисленных ГЭС перекрывают пути стерляди из моря в верховья рек на нерест. Ведутся достаточно активные (зависит от денежных вливаний) мероприятия по охране вида. Зачастую это выращивание на специализированных фермах.

Геральдика 
Изображения стерляди можно увидеть на гербах следующих муниципальных образований:

Примечания

Литература

Ссылки 

 Позвоночные животные России: стерлядь

Осетровые
Животные, описанные в 1758 году
Пресноводные рыбы
Красная книга Оренбургской области
Культивируемые рыбы